Селзник — фамилия:

 Селзник, Дэвид (1902—1965) — американский сценарист и кинопродюсер.
 Селзник, Льюис (1870—1933) — американский продюсер.